Dittmann steht für:
 Dittmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brauerei Dittmann, ehemalige Brauerei aus Langenberg (Kreis Gütersloh)
 Feinkost Dittmann, deutscher Lebensmittelhersteller und -vermarkter im Bereich der Antipasti und der Feinkost

Siehe auch:
 Tittmann
 Dietmann